Pirttiluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pirttiluoto (halvö), Österbotten, 
 Pirttiluoto, Ulvsby, ö i Satakunta, 
 Pirttiluoto, Letala, ö i Egentliga Finland, 
 Pirttiluoto, Nådendal, ö i Egentliga Finland, 
 Pirttiluoto, Kides, ö i Norra Karelen, 
 

Robotskapade Finlandförgreningar